Als Beilage bezeichnet man meist etwas, das zu einem Produkt dazugereicht wird, beispielsweise:
 Beilage (Speise)
 Beilage (Technik), ein Bauteil beim Maschinenbau

Zugaben zu Zeitschriften, Zeitungen oder Magazinen:
 Beilage (Druckerzeugnis), eine werbende, informierende oder weiterführende Zugabe, meist in Heftform, siehe auch: Paketbeilage
 Gimmicks, Spielzeug, das vor allem Comics und Jugendzeitschriften beigelegt wird

Beilage ist der Familienname folgender Personen:
 Heinrich große Beilage (1885–1955), deutscher Landwirt und Politiker (CNBL), MdL

Siehe auch:

 Beilager (in älteren Schriften Beylager), im engeren Sinne der zeremoniellen Teil der Eheschließung vom Hochmittelalter bis etwa zum 19. Jahrhundert, vor allem im deutschsprachigen Raum